Colonia Antorcha Campesina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Antorcha Campesina, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, 
 Colonia Antorcha Campesina, Jacona, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar